Friedrich der Jüngere steht für
 Friedrich der Jüngere (Brandenburg) (1422 oder 1424 – 1463), Markgraf von Brandenburg
 Friedrich X. (Hohenzollern)  († 1412), Graf von Hohenzollern. 

Siehe auch:
Friedrich Trost der Jüngere
 Friedrich von Bodelschwingh der Jüngere
 Friedrich Grützmacher der Jüngere
 Friedrich Schluckebier der Jüngere
 Friedrich Preller der Jüngere